Bernholz ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Bernholz, britische Komponistin und Musikerin, bekannt unter Gazelle Twin
 Peter Bernholz (* 1929), deutsch-schweizerischer Wirtschaftswissenschaftler

Bernholz ist ein Ortsname:

 Bernholz (Betzigau), Ortsteil der Gemeinde Betzigau, Landkreis Oberallgäu, Bayern